I Won't Let You Go (Agnetha Fältskog), single uit 1985 van Agnetha Fältskog
 I Won't Let You Go (Jackie Trent en Tony Hatch), single uit 1977 van Jackie Trent en Tony Hatch
 I Won't Let You Go (James Morrison), single uit 2011 van James Morrison
 I Won't Let You Go (Kathy Kirby), single uit 1965 van Kathy Kirby
 I Won't Let You Go (Ray Charles), single uit 1980 van Ray Charles
 I Won't Let You Go (Snow Patrol)
 I Won't Let You Go (The Three Degrees), single uit 1972 van The Three Degrees